

Sport 
 Le knockout en boxe ou en sport de combat est la mise hors de combat d'un adversaire.

Sciences et techniques 
 Le knock-out génétique en biologie est l'inactivation d'un gène par recombinaison homologue. Cela consiste à remplacer une version fonctionnelle d'un gène par une version altérée et non fonctionnelle. Le but est de comprendre le rôle de ce gène. Cela se fait souvent chez la souris.

Cinéma 
 , un film de 1923, réalisé par Armand Du Plessy.